Соревнования по плаванию на Европейских играх 2015 проходили с 23 по 27 июня в столице Азербайджана, городе Баку, во Дворце водных видов спорта. Были разыграны 42 комплекта наград. На соревнованиях приняли участие 526 спортсменов (263 мужчины и столько же женщин).

Календарь

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты

Примечания 

Соревнования на Европейских играх 2015